LGG est un sigle pouvant signifier :
 Loi sur le génie génétique, en Suisse

LGG est un code qui signifie :